Официальный символ муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области Российской Федерации. Официально принят 23-го сентября 1781-го года. Герб, используемый в настоящее время, был утверждён 18-го ноября 1997-го года и был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением своего регистрационного номера 212.

Описание 
Геральдическое описание герба муниципального образования гласит:В лазоревом (синем, голубом) поле три серебряные стерляди головами к сердцу щита; нижняя стерлядь обращена спиной вправо (геральдически правая сторона располагается слева от зрителя).
— Решение № 13-108 Саратовской городской Думы от 18 ноября 1997 года

.

Символика 
Герб города Саратова представляет собой традиционный геральдический щит. На нём изображены три серебряные стерляди, означающие «великое сей страны изобилие таковыми рыбами». Стерляди ориентированы от верхних углов щита и середины нижней грани головами к центру композиции, образуя собой греческую букву «ипсилон», символизирующую «выбор достойного пути на перекрёстке жизненных дорог». Стерляди, расположенные в верхней части щита, изображены спинами друг к другу, а стерлядь, находящаяся в нижней части, изображена спиной влево от зрителя.

История 
Появление стерлядей на современном щите связанно с основным занятием саратовцев - рыбной ловлей. Это занятие было необходимо для выживания и пропитания. В дневниках немецкого географа и исследователя Адама Олеария сохранилась небольшая история о Саратове. Проплывая в 1636 году мимо города, он отметил в своих путевых записях, что русские люди в большинстве случаев питаются рыбой, а не мясом. Франциск Санти щит герба оформил в лазурном цвете. Оттенок символизирует голубую воду великой Волги и ее просторы. Рыбы на щите образуют греческую букву «ипсилон». .

Историческое описание Саратова гласило:В голубом поле три стерляди, означающие великое сей страны изобилие таковыми рыбами.—Высочайше пожалован 23 августа 1781 года указом Екатерины II Великой вместе с гербами других городов Саратовского наместничества (ПСЗ, т.XXI, №15215).Затем, при СССР геральдическое описание изменилось:В нижней части щита размещается изображение трёх серебряных стерлядей на лазурном поле, сохраняющем рисунок старого герба города Саратова. В середине верхней части щита размещается на красном поле символ Советской власти – золотые серп и молот.—Утверждён 15 ноября 1968 года Постановление №20 горсовета Саратова по итогам объявленного 29 марта 1967 года в газете «Коммунист» конкурс на создание герба Саратова.

См.также
Флаг Саратова
Герб Саратовской области

Примечания 

Символы Саратова
Гербы Саратовской области
Гербы с изображением стерляди